Hugman ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Hugman (1902–1980), US-amerikanischer Architekt
 Barry Hugman (* 1941), englischer Sportautor
 Richard Hugman, australischer Soziologe